Кызылдаг (красная гора) — тюркский топоним. Может означать:

 Кызылдаг (Азербайджан) — гора в Азербайджане.
 Кызылдаг (Грузия) — потухший стратовулкан в Грузии.
 Кызылдаг (Сивас) — хребет в Турции.
 Кызылдаг или Мазаз — потухший стратовулкан в Армении.
 Кызыл-Даг — село в Бай-Тайгинского кожууне Республики Тыва.
 «Рудник Кызылдаг» — рассказ Николая Лукина.

См. также 
 Кызыл-Дагский сумон